El término "Sarcófago" puede referirse a:

Un recipiente destinado a contener un cadáver, principalmente en la cultura egipcia (un sarcófago).
Una banda de Black metal originaria de Brasil, Sarcófago.

Además 
Lista de todos los artículos que comienzan con la palabra "sarcófago".